Ла-Френе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ла-Френе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен